Ossos - estruturas encontradas no esqueleto da maioria dos animais vertebrados;
Ossos (filme) - um filme português de 1997;
Bones (série) - série de televisão americana transmitida pelo canal FOX, conhecida em Portugal como "Ossos".

Veja também
Oso

Desambiguação